Circuit de Wallonie 2021 var den 54. udgave af det belgiske cykelløb Circuit de Wallonie. Det 195 km lange linjeløb blev kørt den 13. maj 2021 med start og mål i Mont-sur-Marchienne i provinsen Hainaut og regionen Vallonien. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 54. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Franske Christophe Laporte fra  vandt løbet efter en massespurt.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021